Lieutenant de corvette (et ses variantes linguistiques) est un grade militaire utilisé dans certaines marines militaires :
 Korvettenleutnant, dans la marine militaire de l'Autriche-Hongrie ;
 Lieutenant de corvette, dans la marine militaire française de l'Ancien Régime ;
 Poručnik korvete, dans la marine militaire de Croatie ;
 Поручник корвете, dans la marine militaire de Serbie ;
 Poročnik korvete, dans la marine militaire de Slovénie.